Barros est un nom propre qui apparaît dans le portugais et dans le galicien.

Personnes  

 Alex Barros, pilote de vitesse moto brésilien ;
 Alexia Barros, joueuse de basket-ball cap-verdienne ;
 Alexia González-Barros, fille espagnole ;
 Ana Barros (née en 1993), joueuse angolaise de handball ;
 Ana Beatriz Barros, mannequin brésilien ;
Antonieta de Barros (1901-1952), femme politique brésilienne ;
 António Barros (1945-2018), footballeur portugais ;
 Augusto Barros Ferreira, artiste peintre portugais ;
 Bruno de Barros, athlète brésilien ;
 Dana Barros, ancien joueur de basket-ball américain ;
 Emilio Rodríguez Barros (1923-1984), coureur cycliste espagnol ;
 Enrique Barros Fernández (1905-1990), sculpteur et peintre espagnol ;
 Guillermo Barros Schelotto, footballeur argentin ;
 Gustavo Barros Schelotto footballeur argentin ;
 Hélder Barros, économiste santoméen ;
 Jaime de Barros Câmara, cardinal brésilien ;
 Jean-Marie de Barros, artiste français ;
  ;
 João de Barros (1496), historien et écrivain portugais ;
 João de Barros (1881), homme politique portugais ;
 Jose Barros, compositeur colombien ;
 Kênia Barros, joueuse de volley-ball brésilienne ;
 Leila Barros, joueuse de volley-ball brésilienne ;
 Manuel Francisco de Barros e Sousa Santarém, historien est diplomate portugais ;
 Manuel Rodríguez Barros (1926-1997), un cycliste espagnol ;
 Marcelinho Cassiano Barros, footballeur brésilien ;
 Marisa Barros, athlète portugaise ;
 Milton Barros, joueur de basket-ball angolais ;
 Nerea Barros (1981-), actrice espagnole ;
 Osvaldo Velloso de Barros, joueur de football brésilien ;
 Pedro Barros (1995-), skateur brésilien ;
 Prudente José de Morais e Barros, président de la République du Brésil ;
 Ramón Barros Luco, avocat et homme politique chilien ;
 Raphaël de Barros, ancien président d'un club de basket-ball français ;
 Rui Barros, footballeur portugais ;
 Roberto Donoso-Barros, herpétologiste chilien ;
 Tomé de Barros Queirós, homme politique portugais ;
 Zoila Barros, joueuse de volley-ball cubaine.

Toponyme  

 Barros Blancos, ville en Uruguay
 Calzadilla de los Barros, ville en Espagne
 Département de Castro Barros, subdivision de la province de La Rioja en Argentine
 Salvatierra de los Barros, ville en Espagne
 Santa Marta de los Barros, ville en Espagne
 Solana de los Barros, ville en Espagne
 Villafranca de los Barros, ville en Espagne
 Villalba de los Barros, ville en Espagne
 , une localité de Cantabrie.
Patronyme hispanique
Patronyme portugais